Murrer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Barbara Murrer (1688–1721), deutsche Malerin
 Balthasar Murrer († nach 1511), deutscher Buchdrucker in Frankfurt (Oder)

Siehe auch:
 Murer